Habraken (Veldhoven), voorheen een buurtschap en sinds 2008 bedrijventerrein in de Nederlandse gemeente Veldhoven

Personen 
 Adrian Zarzo Habraken, sommelier in restaurant Ivy
 Gerard Habraken, initiatiefnemer van COFIB, een filmseminarie in Neerpelt
 Hendrik Habraken (1730-1810), voormalig burgemeester van Eindhoven
 Henricus Habraken (1767-1837), voormalig burgemeester van Eindhoven en zoon van Hendrik Habraken
 Jeroen Habraken, een van de personen achter de fictieve artiest Jos van Oss
 Kristie Habraken (1993), vertolkte in 2003 de rol van Kleine Doornroosje in de musical Doornroosje
 Lisse Habraken, Vlaams model, deelneemster van Benelux' Next Top Model
 Marja Habraken (1939-1989), Nederlands actrice, in 1968 winnares van de Colombina
 N. John Habraken (1928), Nederlands architect, introduceerde in 1961 "pluralistische architectuur", een verschijningsvorm van structuralisme
 Peter Habraken, klarinettist, solist bij het ZomerOrkest Nederland in 2001
 William "Boy" Habraken, Schrijver, Schoenenverzamelaar
 Toon Habraken, leraar Lichamelijke Opvoeding

Sporters 
 Bram Habraken, Nederlands hockeyer bij Hockeyclub 's-Hertogenbosch
 Jaap Habraken, Nederlands hockeyer bij Hockeyclub 's-Hertogenbosch
 Joost Habraken (1988), Nederlands voetballer bij Helmond Sport
 Toon Habraken, Vlaams handballer bij Sporting Neerpelt-Lommel
 Ronald Habraken, handballer bij Swift Helmond en Nederlands team
 Toon Habraken, voetballer bij Helmondia 55 en Helmond Sport

Fictieve personages 
 Habraken, running gag in de stripserie Agent 327